Organisationen mit dem Namen Children’s Book Council sind:

 Children’s Book Council (Vereinigte Staaten), ein 1944 gegründeter Verband von Kinderbuchverlagen in den USA.
 Children’s Book Council of Australia, ein 1945 gegründeter australischer Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendliteratur.